Jezuïetenklooster (Maastricht, Bredestraat) - het eerste jezuïetenklooster (±1575-1773)
 Jezuïetenklooster (Maastricht, Tongersestraat) - het tweede jezuïetenklooster (1853-1967)